Bjarne Rønning – scrittore, allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Eldar Rønning – ex fondista su sci norvegese
 Frode Rønning – ex pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Joachim Rønning – regista norvegese
 Martin Rønning Ovenstad – calciatore norvegese
 Per Verner Rønning – ex calciatore norvegese
 Thomas Rønning – ex calciatrice norvegese
 Trine Rønning – ex calciatrice norvegese
 Wilhelm Rønning – calciatore norvegese

Pagine correlate
 Ronning
 Rönning